Dunwich ist der Name folgender Orte:
 Dunwich (Suffolk), Dorf in Suffolk, England
 Dunwich (Queensland), ein Dorf in Queensland, Australien

Dunwich ist der Name folgenden Flusses:
 River Dunwich in Suffolk, England

Für Dunwich, auch New Dunnich siehe:
 Cthulhu-Mythos#Dunwich, H. P. Lovecrafts fiktionalen Ort